«Arroyo (de) San Luis» puede referirse a:

Arroyos 
 Arroyo San Luis, cauce fluvial del departamento de Rivera,  Uruguay y el estado de Río Grande del Sur,  Brasil.
 Arroyo San Luis, cauce fluvial del departamento de Colonia,  Uruguay.
 Arroyo de San Luis (Gonzaga), cauce fluvial del estado de California,  Estados Unidos.
 Arroyo San Luis, cauce fluvial del estado de Colorado,  Estados Unidos.